Samoeilovo of Samuilovo kan verwijzen naar:

Samoeilovo (Blagoevgrad) - een dorp in Blagoevgrad, Bulgarije
Samoeilovo (Dobritsj) - een dorp in Dobritsj, Bulgarije
Samoeilovo (Sliven) - een dorp in Sliven, Bulgarije
Samoeilovo (Stara Zagora) - een dorp in Stara Zagora, Bulgarije